as-Subkī bezeichnet folgende Personen:

 Tādsch ad-Dīn as-Subkī
 Taqī ad-Dīn as-Subkī